Сезон 2018/19 — 27-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 44-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола.

Сезон начался в августе 2018 года со стартом нового сезона в Премьер-лиге и завершился 12 мая 2019 года.

В Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занял 6-е место. «Юнайтед» традиционно сыграл в национальных кубках: Кубке Англии и Кубке Футбольной лиги, а также в Лиге чемпионов УЕФА.

18 декабря 2018 года Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». На следующий день исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона 2018/19 был назначен Уле Гуннар Сульшер. Его помощником стал Майк Фелан, ранее работавший помощником сэра Алекса Фергюсона, а также Майкл Каррик и Киран Маккенна, работавшие в тренерском штабе уволенного Моуринью. 28 марта 2019 года «Манчестер Юнайтед» назначил Сульшера главным тренером на постоянной основе, заключив с норвежцем трёхлетний контракт.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: adidas

Спонсор: Chevrolet

Комплект третьей формы на сезон 2018/19 был представлен 11 мая 2018 года: тёмно-синие футболки с логотипом adidas и эмблемой «Манчестер Юнайтед» жёлтого оттенка, чёрные шорты и чёрные гетры. Футболки сделаны из переработанного пластика в рамках программы защиты океанов от пластика. Данный дизайн основан на форме с футболками синего цвета, в которой клуб сыграл в финале Кубка европейских чемпионов 1968 года и одержал в нём победу благодаря голам Бобби Чарльтона, Джорджа Беста и Брайана Кидда. Директор-распорядитель «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд заметил: «Мы рады отметить 50-летнюю годовщину первой победы клуба в Кубке европейских чемпионов. Эта футболка напоминает о важном моменте для нашего клуба — когда мы стали первой английской командой, выигравшей этот турнир».

Комплект домашней формы на сезон 2018/19 был представлен 17 июля 2018 года: красные футболки с традиционными вертикальными полосами adidas на плечах чёрного цвета и с чёрными горизонтальными полосками в нижней части футболки, чёрные шорты и красно-чёрные гетры с чёрными горизонтальными полосками. Чёрные полосы на футболке и гетрах символизируют железнодорожные пути, что является отсылкой к истории футбольного клуба «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)», который был основан 140 лет назад и впоследствии переименован в «Манчестер Юнайтед». Команда «Ньютон Хит» изначально состояла из работников железнодорожной компании Ланкашира и Йоркшира в Ньютон-Хит, районе Манчестера.

Комплект выездной формы на сезон 2018/19 был представлен 13 сентября 2018 года: бледно-розовые футболки с традиционными вертикальными полосами adidas на плечах тёмно-розового цвета, чёрные шорты с розовыми вертикальными полосами и бледно-розовые гетры с тёмно-розовыми горизонтальными полосами. Это первый в истории клуба комплект формы розового цвета. Использование розового цвета является отсылкой к газете Football Pink, которая была версией газеты Manchester Evening News с розовыми страницами, в ней печаталась информация о матчах, которые проходили на выходных. Газета существовала до 2007 года.

Предсезонные и товарищеские матчи 
«Юнайтед» начал подготовку к сезону 2018/19 предсезонным турне по США. 19 июля «Юнайтед» провёл товарищеский матч против мексиканского клуба «Америка», а 22 июля сыграл против американского клуба «Сан-Хосе Эртквейкс». Затем команда традиционно приняла участие в Международном кубке чемпионов, в рамках которого провела матчи против «Милана», «Ливерпуля» и «Реала». 5 августа клуб завершил свою предсезонную подготовку матчем против «Баварии».

Список матчей приведён ниже. Время начала указано местное.

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2018/19

Календарь матчей Премьер-лиги сезона 2018/19 был обнародован 14 июня 2018 года. Команда начала выступления в Премьер-лиге домашним матчем против «Лестер Сити» 10 августа 2018 года и завершила также домашним матчем против «Кардифф Сити» 12 мая 2019 года.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 27 октября 2018 года и с 31 марта 2019 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап 

Следующие футболисты были включены в заявку «Манчестер Юнайтед» на матчи группового этапа Лиги чемпионов: Давид де Хеа, Ли Грант, Серхио Ромеро; Антонио Валенсия, Маттео Дармиан, Диогу Дало, Виктор Линделёф, Эрик Байи, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Люк Шоу, Эшли Янг; Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Андреас Перейра, Фред, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Итан Хэмилтон, Джеймс Гарнер; Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Тахит Чонг.

Турнирная таблица

Матчи

Плей-офф

1/8 финала 

«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий раунд по правилу выездного гола

Четвертьфинал 

«Манчестер Юнайтед» выбыл из турнира, проиграв с общим счётом 0:4

Кубок Английской футбольной лиги

Кубок Англии

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Результаты матчей резервистов и Академии 
Ниже представлены результаты матчей составов резервной команды (до 23 лет) и команды Академии «Манчестер Юнайтед» (до 18 лет) на соответствующих турнирах.

«Манчестер Юнайтед» (до 23 лет)

Премьер-лига 2

Международный кубок Премьер-лиги 

|}

«Манчестер Юнайтед» (до 19 лет)

Юношеская лига УЕФА. Групповой этап

Юношеская лига УЕФА. Плей-офф

«Манчестер Юнайтед» (до 18 лет)

Премьер-лига (до 18 лет)

Кубок Премьер-лиги (до 18 лет)

Молодёжный кубок Англии

Результаты матчей женской команды «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2018/19 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Сезон 2018/19 на сайте MUFCInfo.com 

2018/2019
Манчестер Юнайтед